Рьом-эс-Монта́нь (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Административный центр кантона Рьом-эс-Монтань. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15162.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 65 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 45 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2741 человек.

Климат 
Климат горный. Зимой обычны заморозки и снег, летом днём может быть жара, а вечером прохладно. Весна и осень характеризуются обилием осадков и частыми туманами.

 Количество дней с осадками (> 1 мм): 135
 Количество пасмурных дней: 126
 Количество солнечных дней: 103

Экономика 
В 2007 году среди 1597 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1150 были экономически активными, 447 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 65,9 %). Из 1150 активных работали 1039 человек (562 мужчины и 477 женщин), безработных было 111 (48 мужчин и 63 женщины). Среди 447 неактивных 57 человек были учениками или студентами, 188 — пенсионерами, 202 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Виадук Баражоль (1902 год). Памятник истории с 1984 года
 Доисторические жилища Шатонёф. Памятник истории с 1924 года
 Церковь Сен-Жорж (XI век). Памятник истории с 1924 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь